Pepeljevac est un toponyme qui peut désigner :
Pepeljevac, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Pepeljevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Pepeljevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara.